Абабково — название населённых пунктов в России:

 Абабково — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Абабково — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Абабково — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Абабково — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Абабково — деревня в Межевском районе Костромской области.
 Абабково — село в Павловском районе Нижегородской области.
 Абабково — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.